Sezon NHL 2014/2015 – 97. sezon gry National Hockey League, a 98. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbyły się 8 października 2014 roku. W tym dniu odbył się cztery spotkania. Pierwszym meczem sezonu było spotkanie pomiędzy kanadyjskimi drużynami Toronto Maple Leafs oraz Montreal Canadiens. Kilka godzin później w hali Staples Center obrońca tytułu Los Angeles Kings zmierzył się z San Jose Sharks. Po trzyletniej przerwie odbył się NHL All-Star Game, który 25 stycznia 2015 miał miejsce w Columbus. 1 stycznia odbył się NHL Winter Classic, zaś 21 lutego druga edycja NHL Stadium Series. Sezon zasadniczy zakończył się 11 kwietnia 2015 roku. Trzy dni później rozegrany został pierwszy mecz playoff.

Wydarzenia przedsezonowe

NHL Entry Draft 2014 

W dniach 27–28 czerwca 2014 roku w amerykańskim mieście Filadelfia w stanie Pensylwania w hali Wells Fargo Center odbył się pięćdziesiąty drugi w historii draft, w którym drużyny NHL mogą wybrać zawodników, którzy urodzili się pomiędzy 1 stycznia 1994 a 15 września 1996 roku. Dzięki zwycięstwie w loterii draftu po raz drugi w historii pierwszy wybór draftu zdobył zespół Florida Panthers. Zespół z Sunrise wybrał Kanadyjczyka Aarona Ekblada dotychczas grającego w juniorskiej drużynie Barrie Colts na pozycji obrońcy. Kolejne dwa miejsca zajęli: kanadyjski środkowy Sam Reinhart wybrany przez Buffalo Sabres, zaś jako trzeci wybrany został pierwszy Europejczyk – Niemiec Leon Draisaitl wybrany przez Edmonton Oilers.

Łącznie zostało wybranych 210 graczy z 12 państw: 80 z Kanady, 64 ze Stanów Zjednoczonych, 28 ze Szwecji, 13 z Rosji, 9 z Finlandii, 8 z Czech, po dwóch ze Szwajcarii oraz Łotwy po jednym z Danii, Niemiec, Słowacji i po raz pierwszy w historii z Australii.

Zmiany w loterii draftowej 
Rada Gubernatorów zatwierdziła zmiany projektu w formacie loterii w dniu 24 czerwca 2014 roku. Począwszy od 2015 roku, szanse na wygraną pierwszego wyboru zostaną zwiększone z czterech najsłabszych drużyn ligi i powiększone do wszystkich drużyn, które nie awansowały do fazy play-off, czyli w sumie 14 drużyn. W 2016 roku loteria będzie używana nie tylko do pierwszego miejsca, ale też do dwóch kolejnych.

Zmiany przepisów 
Następujące zmiany przepisów były przedmiotem głosowań przez Radę Gubernatorów NHL w czerwcu 2014 roku i zostały zatwierdzone przez Stowarzyszenie Zawodników we wrześniu 2014:
 Obszary trapezowe za bramkami, w której bramkarze mogą grać krążkiem mają być szersze o 4 stopy (1,2 m) w porównaniu do obecnej szerokości.
 W przypadku nierozstrzygnięcia spotkania w regulaminowym czasie w sezonie zasadniczym, lód przed dogrywką będzie czyszczony oraz zespoły będą w dogrywce zmieniać strony. Ma to zwiększyć liczbę meczów zakończonych w dogrywce, a zmniejszenie w rzutach karnych.
 Trenerzy w seriach rzutów karnych nie będą przedstawiać listy zawodników przystępujących do najazdów w serii rzutów karnych. Szkoleniowcy będą wybierać strzelających tuż przed strzałem.
 Zakazano podczas serii rzutów karnych używać stylu tzw. spin-o-rama, a więc z obrotem dookoła własnej osi.

Sezon regularny 
Pierwszy mecz sezonu odbył się 8 października 2014 roku. W hali Air Canada Centre zmierzyły się kanadyjskie zespoły: Toronto Maple Leafs oraz Montreal Canadiens. Zdobywca pierwszej bramki sezonu został Max Pacioretty. Kilka godzin później w hali Staples Center obrońca tytułu Los Angeles Kings zmierzył się z San Jose Sharks.

Sezon zasadniczy zakończył się 11 kwietnia 2015 roku. W jednym dniu wszystkie 30 zespół zagrało spotkania dwukrotnie. Pierwszy raz miało to miejsce w pierwszą sobotę sezonu (11 października), zaś raz miało to miejsce w ostatni dzień rozgrywek.

Mecze na stadionach 
W tym sezonie odbyły się dwa spotkania na stadionach. Pierwsze z nich odbędzie się na Nationals Park 1 stycznia 2015 jako siódma edycja NHL Winter Classic, kolejne spotkanie odbyło się w ramach NHL Stadium Series 21 lutego 2015 na stadionie Levi’s Stadium.

Weekend Gwiazd 
Po trzyletniej przerwie odbył się NHL All-Star Game, który 25 stycznia 2015 miał miejsce w Columbus. W spotkaniu zmierzyły się zespoły wygrane przez kapitanów: Nick Foligno (zawodnik z miejscowej drużyny Columbus Blue Jackets) oraz Jonathan Toews. Zwyciężyła drużyna zawodnika Chicago Blackhawks 17:12. MVP spotkania został Ryan Johansen.

Tabela 
W przypadku równej liczby punktów pierwszym kryteriumem decydującym jest większa liczba zwycięstw w czasie regularnym lub po dogrywce (nie po rzutach karnych), w tabelach podane w kolumnie ZRD.

 Legenda:     = zwycięzca Pucharu Prezydenta,     = mistrz dywizji,     = awans do playoff,     = awans do playoff jako dzika karta

Statystyki 
Zawodnicy z pola

Z dorobkiem 87 punktów Kanadyjczyk Jamie Benn otwiera listę najskuteczniejszych zawodników sezonu zasadniczego w NHL. Najczęściej asystującym zawodnikiem był Szwed Nicklas Bäckström (60 asyst). Najlepszym strzelcem był Rosjanin Aleksandr Owieczkin z 53 trafieniami. To trzecie z rzędu zwycięstwo w tej klasyfikacji Rosjanina. W klasyfikacji plus minus dwóch zawodników uzyskali najlepszy rezultat. Byli to: Amerykanin Max Pacioretty oraz Rosjanin Nikita Kuczerow, którzy uzyskali bilans +39. Najsłabszym zawodnikiem tej klasyfikacji został Nail Jakupow, który uzyskał -35. Najczęściej bramek w grach w przewadze zdobył Owieczkin, który 24 razy pokonywał bramkarzy w liczebnej przewadze. Rosjanin najczęściej ze wszystkich zawodników ligi oddawał strzał na bramkę, czynił to 386 razy. Najwięcej minut na ławce kar przebywał Steve Downie, który 238 minut spędził w tym miejscu. Szwed Erik Karlsson był najskuteczniejszym obrońcą z dorobkiem 66 punktów.

Play-off

Drzewko play-off 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie playoff, która rozgrywana będzie w czterech rundach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Z tym, że zdobywca Presidents’ Trophy (w tym wypadku New York Rangers) zawsze jest gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 2-2-1-1-1, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 2 oraz ewentualnie 5 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: trzeci, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Wyniki spotkań playoff 
Finał Pucharu Stanleya

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezony NHL
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Stanach Zjednoczonych
2015 w Stanach Zjednoczonych